Электропоезд серии E5 сети Синкансэн — японский электропоезд
 Olympus E-5 — профессиональная цифровая однообъективная зеркальная камера фирмы Olympus
 E5 — европейский маршрут, начинающийся во Франции и кончающийся в Италии